Quartier Saint-Ambroise – część 11. dzielnicy Paryża
 Saint-Ambroise – miejscowość w Kanadzie
 Saint-Ambroise – stacja metra w Paryżu